Сяберо — топоним и гидроним в России:

 Сяберо — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Сяберо — озеро в Лужском районе Ленинградской области.